Pajgert ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Pajgert (1829–1872), polnischer Schriftsteller und Übersetzer 
 Józef Pajgert (~1799–1871), polnischer Schriftsteller und Übersetzer